Utah, een staat in de Verenigde Staten
 Utah County, een county in die staat
 USS Utah (AG-16), een Amerikaans slagschip
 Utah Beach, een van de landingszones tijdens D-Day